Жил Эа́неш (; []) — португальский мореплаватель XV века.

Был оруженосцем (порт. escudeiro) у Генриха Мореплавателя. Совершил несколько морских путешествий вдоль африканского побережья. В 1433 году достиг Канарских островов. В 1434 году первым обогнул мыс Богадор, что послужило началом эпохи великих географических открытий. До Эанеша было совершено пятнадцать неудачных попыток обогнуть этот мыс.

В своих донесениях он указывал, что судну удалось пройти на 50 лиг вдоль африканского побережья далее мыса Богадор, и нигде не было замечено следов присутствия явных врагов, причём «плыть под парусами здесь так же легко, как и у нас дома, а страна эта богата и всего в ней в изобилии».

Затем имя мореплавателя долгое время не фигурирует в летописях. Через десять лет он упоминается как участник коммерческих экспедиций в должности второго капитана, ещё два года спустя, в 1446 году — как командир флагманского корабля в кампании против мавров в Северной Африке.

См. также 
 Балдая, Афонсу Гонсалвиш де Антона

Примечания

Литература 

 Зурара, Гомиш Ианиш ди. Хроника открытия и завоевания Гвинеи. Восточная литература. Перевод с португальского — О. Дьяконов

Мореплаватели Португалии
Эпоха Великих географических открытий
Исследователи Африки